est le mot basque pour « brebis » ;
 Ardi est aussi le nom du génie qui garde le gouffre d'Okina (province d'Alava), en Espagne.
 Ardi est le surnom donné à un squelette d'hominidé datant de  d'années (Pliocène).
 Ardi-Gasna (« fromage de brebis » en dialecte navarro-labourdin) est une marque déposée de fromage.